George Kerr (atleet), een Jamaicaans atleet
 George Kerr (judoka) (1937), een Schots judoka